Энн-Ма́ргрет У́льссон (; род. 28 апреля 1941) — американская актриса, певица и танцовщица шведского происхождения.

Биография 
Энн-Маргрет Ульссон родилась в Стокгольме 28 апреля 1941 года. Первые пять лет её жизни прошли в маленьком городке Валшёбюн в Емтланде. Ещё в 1941 году отец Энн-Маргрет переехал в США, имея намерения перевести туда всю семью, но Вторая мировая война нарушила его планы. Лишь 29 ноября 1946 года Энн-Маргрет с матерью приехали в Нью-Йорк. Девочке было тогда пять лет и она не говорила по-английски. В 1946 году семья поселилась в Фокс-Лейке, в 1948 году переехала в Уилметт. В 1949 году Энн-Маргрет стала натурализованной гражданкой США.

В 1950 году Энн-Маргрет стала заниматься танцами в местной студии, в 1954 году, в тринадцать лет, стала чирлидером в школе Вилметта, продолжив эти занятия и в старшей школе Нью-Трир в Уиннетке. В подростковом возрасте Энн-Маргрет участвовала в нескольких телевизионных конкурсах талантов сначала на местном канале, а затем и на национальном телевидении. Также она участвовала в школьных театральных постановках и конкурсах исполнителей. Энн-Маргрет окончила школу в июне 1959 года и тем же летом отправилась в тур, организованный Объединёнными организациями обслуживания для поддержания американских войск в Германии.

С 1967 по 2017 год была в браке с актёром Роджером Смитом, который в дальнейшем стал её менеджером.

Фильмография

Дискография

Альбомы 
 And Here She Is…Ann-Margret (1961)
 One the Way Up (1962)
 The Vivacious One (1962)
 Bachelor’s Paradise (1963)
 Beauty and the Beard (1964) (с Олом Хиртом)
 David Merrick Presents Hits from His Broadway Hits (1964) (с Дэвидом Мэрриком)
 Songs from «The Swinger» (1966)
 The Cowboy and the Lady (1969) (c Ли Хезелвудом)
 Ann-Margret (1979)
 God Is Love: The Gospel Sessions (2001)
 Today, Tomorrow and Forever: Box Set (2002) (с Элвисом Пресли)
 Ann-Margret’s Christmas Carol Collection (2004)
 Love Rush (2007)
 God is Love: The Gospel Sessions 2 (2011)

Синглы 
 I Just Don’t Understand (1961)
 It Do Me So Good (1961)
 What Am I Supposed To Do (1962)
 Sleep In The Grass (1969)
 Love Rush (1979)
 Midnight Message (1980)
 Everybody Needs Somebody Sometimes (1981)

Саундтреки 
 State Fair (1962)
 Bye Bye Birdie (1963)
 The Pleasure Seekers (1965)
 Tommy (1975)
 Newsies (1992)
 The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000)
 Viva Las Vegas (LP reissue of Viva Las Vegas EP) (2007) (с Элвисом Пресли)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США
Актрисы театра США
Исполнители RCA Victor
Персоналии:Уилметт
Иммигрировавшие в США из Швеции
Выпускники Нью-Трирской средней школы
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета